{{Ficha de líder religioso
|tipo          = obispo
|nombre        = Fernando Natalio Chomali Garib
|imagen             = 
|tamaño de imagen   = 
|pie de imagen      = 
|profesión     = Licenciado en Teología Moral
|escudo        = escudochomali.jpg
|lema          = Mihi vivere ChristusPara mí la vida es Cristo
|
|título        = Arzobispo de la Santísima Concepción.
|acotación     = 
|predecesor    = 
|sucesor       = 
|ordenación    = 
|consagración  = 
|obispo        = 
|nacimiento    =  Santiago de Chile, 
|ocupación     = Ingeniero civil, Doctor en Sagrada Teología
|título0       = Arzobispo de Concepción
|mandato0      =  - presente
|predecesor0   = Mons. Ricardo Ezzati
|sucesor0      = En el cargo
|título1       = Obispo titular de Noba
|mandato1      =  - 
|predecesor1   = Mons. Romeo Panciroli
|sucesor1      = Mons. Gilson Andrade da Silva
|título3       = Administrador Apostólico "sede vacante" de la Diócesis San Mateo de Osorno
|mandato3       =  - 
|predecesor3   = Mons. René Osvaldo Rebolledo Salinas
|sucesor3      = Mons. Juan Barros Madrid
Como obispo diocesano|alma_máter    = Pontificia Universidad Católica de Chile
|ch            = chga
}}
Fernando Natalio Chomali Garib (Santiago de Chile, 10 de marzo de 1957) es un sacerdote chileno de la Iglesia católica. Actualmente es arzobispo de Concepción y gran canciller de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El 7 de marzo de 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de Osorno por encontrarse en condición de "sede vacante", tras ser nombrado arzobispo de La Serena René Osvaldo Rebolledo Salinas.

 Biografía 
Fernando Chomali es uno de los cinco hijos de Juan Chomali y Vitalia Garib. Sus estudios primarios los realizó en la Alianza Francesa y dos de los últimos años secundarios en el Instituto Nacional.

Sus estudios universitarios los realizó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde se tituló en ingeniería civil en 1981.

 Sacerdocio 
El 6 de abril de 1991 fue ordenado sacerdote por el entonces, arzobispo de Santiago, Cardenal Carlos Oviedo Cavada, O. de M. Se ha destacado en su labor como consejero en materias de Bioética en la Conferencia Episcopal de Chile, situación que lo llevó a ser nombrado por el Papa como miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Hasta su promoción al episcopado, se desempeñaba como moderador de la Curia Arquidiocesana.

 Obispo 
El sumo pontífice Benedicto XVI lo eligió obispo auxiliar del Cardenal Arzobispo de Santiago, confiriéndole la sede titular de Noba; recibió la ordenación episcopal en la Iglesia Catedral Metropolitana de Santiago el 3 de junio de 2006, de manos del entonces nuncio apostólico, Aldo Cavalli, siendo co-consagrantes  Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., y Cristián Contreras Villarroel, obispos auxiliares en ese entonces.

El 28 de mayo de 2011 asumió como  arzobispo de la Arquidiócesis de la  Santísima Inmaculada de Concepción en una ceremonia donde lo acompañaron obispos, el clero local y autoridades de la VIII región. El obispo Chomali, sostuvo que continuará en la senda del diálogo, tal como lo hizo su antecesor  Ricardo Ezzati: «Voy a seguir en la senda de monseñor Ezzati de puertas abiertas, de escucha de acogida, de puente, de fomentar el diálogo y voy a continuar la senda de monseñor Ossandón».
 
Su lema episcopal es: Para mí la vida es Cristo''.

Referencias
Ficha biográfica  en Iglesia.cl
Biografía en PUCVillarica
Datos biográficos en ClaseEjecutiva

Nacidos en Santiago de Chile
Alumnado del Lycée Antoine de Saint-Exupéry de Santiago
Alumnado del Instituto Nacional General José Miguel Carrera
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Ingenieros civiles de Chile
Obispos de Chile
Arzobispos de Concepción
Arzobispos de Chile
Arquidiócesis de la Santísima Concepción
Obispos nombrados por Benedicto XVI